Ebels is een achternaam, en kan verwijzen naar: 

 Bunna Ebels-Hoving (1932), Nederlands historica
 Edzo Hommo Ebels (1889-1970), Nederlands politicus
 Fekko Ebel Hajo Ebels (1878-1951), Nederlands politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam